Madžari (Sisak) - dorp in Kroatië
 Madžari (Pljevlja) - dorp in Montenegro
 FK Madžari Solidarnost Skopje - voetbalclub in Noord-Macedonië
 Tumba Madžari - archeologische vindplaats in Noord-Macedonië